— японский критик и поэт, писавший под псевдонимом. Настоящее имя — , считается одним из основателей японского романтизма в литературе позднего периода Мэйдзи. На творчество Китамуры оказали большое влияние стихи Байрона, а также Томаса Карлейля и Ральфа Эмерсона.

Биография 
Родился в семье обедневшего самурая, в районе Асигарасимо (префектура Канагава). Его брат Коко Маруяма (настоящее имя Какихо) — японский художник. Китамура переехал в 14 лет в Токио вместе с семьёй, окончил школу в Гиндзе и поступил в 1883 году в Токийский техникум, позднее переименованный в Университет Васэда. Китамура был исключён в 1887 году за политические взгляды. Участвовал в японском политическом и общественном движении 1880-х годов за демократию, свободу и народные права — . Ушёл оттуда, поскольку сомневался в действиях членов группы (для сбора средств однопартийцы использовали в том числе и грабежи).

В 1888 году женился на Исидзаки Мине, дочери политика Исидзаки Масатаки и под влиянием жены принял христианство. В это же время он впервые публикуется. Первой его опубликованной работой стало самое длинное на тот момент в Японии стихотворение, написанное свободным стихом, синтайси, «Поэма узника». В стихотворении прослеживается подражание Байрону, отсылки к поэме «Шильонский узник». В 1891 году издаёт поэму (трёхактную драму) «Песни сказочной страны» («Хорайкёку»), где отчётливо прослеживаются мотивы романтизма: отчаяние, бегство от реальности.

Входил в группу молодых писателей, которые издавали журнал «Мир литературы» (Бунгаку-кай) с 1893 по 1898, являлся одним из основателей журнала, печатал в нём свои критические литературные статьи и эссе. Тесно общался с Симадзаки Тосоном, также входившим в кружок издателей журнала и повлиял на творчество последнего. В 1890 году стал преподавателем английского языка в школе для девочек, в 1893 году сменил Тосона на аналогичной должности в школе для девочек Мэйдзи (впоследствии Университет Мэйдзи Гакуин).

Китамура под влиянием квакеров также стоял у истоков образования Японского пацифистского общества (Peace 平和会), которое было основано при его помощи в 1889 году. Посещал христианскую универсалистскую церковь Адзабу (протестантская церковь, основанная японской миссией Американской христианской церкви), где также работал переводчиком.

Творческое наследие Китамуры включает около 30 стихотворений, две поэмы, а также публицистические и критические статьи. Покончил жизнь самоубийством за месяц до японско-китайской войны, повесившись в саду близ парка Сиба. За 5 месяцев до этого у него уже была попытка самоубийства, он пытался заколоть себя кинжалом. Супруга отказалась от его предложения умереть вместе и Тококу принял окончательное решение о самоубийстве. Похоронен на кладбище храма Котёдзи, Одавара.

Публикации 
 Песни сказочной страны, 1891.
 Стихи узника, 1889.

Публицистика и критика 
 
 Идеалы простого народа в эпоху Токугава, 1892.
 Народ и идеология, 1893.
 Что мешает жизни? 1893.
 Теория внутренней жизни, 1893.

Примечания

Литература 
 
 

Поэты Японии
Эссеисты Японии
Эссеисты XIX века
Писатели романтизма
Выпускники университета Васэда
Повесившиеся